Mochowo est le nom :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Mazovie
 de la gmina de Mochowo, dans le powiat de Sierpc
 du village de Mochowo, chef-lieu de cette gmina